Zum Begriff Ebionäerevangelium siehe

 Ebioniten,
 Ebionitenevangelium.